

Personnalités 
 Andrea Gabrieli (v.1533 - 1585), compositeur italien ;
 Famille Gabrieli (), famille patricienne de Venise ;
 Giovanni Gabrieli (1557-1612), compositeur et organiste italien ;
 Maria Teresa Gabrieli (1837-1908), éducatrice des pauvres, cofondatrice de congrégation enseignante, vénérable catholique. 
 Onofrio Gabrieli (1619-1706), peintre italien.

Voir aussi